Josa kan syfta på:

 Josa (släkte) – ett släkte av spindlar
 Josa (kommun i Spanien) – en kommun i Spanien